Dvořákova vila může být:

 Dvořákova vila (Brno) – funkcionalistický dům Václava Dvořáka
 Dvořákova vila (Praha) – rodinný dům výtvarníků Františka a Ludmily Dvořákových, autor Jan Kaplický

Související články 
 Michnův letohrádek – pražská vila, sídlo Muzea Antonína Dvořáka